Aktör kan syfta på:

 Aktör – en person som gestaltar en roll, se skådespelare
 Aktör (ekonomi) – en fysisk eller juridisk person som agerar aktivt inom samhällsekonomi
 Aktör (filosofi) – ett begrepp inom filosofi, där aktören tar hänsyn till alla människors bästa, inklusive sitt eget

Se även 
 Aktören – en svensk långfilm från 1943
 Aktuator – ställdon